Ailton Cesar Junior Alves da Silva – calciatore brasiliano
 Andressa Alves da Silva – calciatrice brasiliana
 Daniel Alves da Silva, noto come Dani Alves – calciatore brasiliano
 Eduardo Alves da Silva – calciatore brasiliano naturalizzato croato
 Fábio Alves da Silva, noto come Fábio Bilica – calciatore brasiliano
 Francisco Alves da Silva Neto – calciatore brasiliano
 Elias Alves da Silva – calciatore brasiliano
 Giovane Alves da Silva – calciatore brasiliano naturalizzato hongkonghese
 Maria Alves da Silva – first lady del Portogallo dal 2006 al 2016
 Mílton Alves da Silva – calciatore brasiliano
 Robson Alves da Silva – calciatore brasiliano
 Wallace Alves da Silva – calciatore brasiliano
 Wellington Alves da Silva – calciatore brasiliano